Laprade (Aude)
Laprade (Charente)